Теобалд I од Наваре или Тибо IV од Шампање (; 30. мај 1201, Троа - 8. јул 1253, Памплона) био је краљ Наваре (1234—1253) и гроф Шампање (1201—1253) из династије Шампањ (огранак династије Блоа).

Био је син богатог француског племића Тиба III, грофа Шампање и Бланше и кћерке наварског краља Санча VI и сестре другог наварског краља Санча VI.

После смрти свог ујака 1234. године преузео је наварски престо и на власт у њој довео нову династију, династију Шампањ.

Папа је 1239. године почео да проповеда нов крсташки поход. Теобалд се одазвао папином позиву и заједно са својим старим пријатељем, бившим војводом Бретање Пјером Моклериком, кренуо у Палестину. Искрцао се у Акри и после угодне зиме у њој и неколико чарки са муслиманима закључио је чак и пробитачније примирје од примирја немачког цара Фридриха и вратио се кући задовољан. Теобалд и Пјер су превише журили тако да нису успели да спроведу у дело свој уговор са султаном па је њихов посао довршио син енглеског краља Хенрија III, Ричард, ерл Корнвола. Али, бесконачни раздори и међусобни ратови нису дали крсташима у Светој земљи могућност да то искористе.

Теобалд је, захваљујући чувеним Шампањским сајмовима, био међу најбогатијом властелом у Француској. Шампања која се тада простирала између горњег тока Соме и притока Рајне, Сене и Лоаре, је од давнина била претворена у велику пијацу. У неколицини његових градова, као што су били Троа и Лањи на Марни, одржавани су сајмови. Теобалд је одређивао место где ће се сајам одржати, подизао тезге, обезбеђивао наоружане људе да одржавају ред и судије да решавају спорове и успостављао мењачнице новца да воде рачуна о великом броју различитих валута које су доносили трговци из многих земаља. Време одржавања сајмова распоредио је тако да је један обично био у току у његовим земљама. Сами сајмови били су пажљиво организовани. Сваки дан био је предвиђен за трговање одређеним производом или групом производа. У данима трговања новац није мењао руке, али рачуни су пажљиво вођени. Онда би, последњег дана, сви трговци донели свој новац у мењачницу, заменили га за званичну валуту сајма, тројску ливру, и подмирили рачуне. Теобалд је наплаћивао царине за сву робу продату на сајму, изнајмљивао тезге по високим ценама, убирао новчане казне изречене за кршење правила сајма и узимао приходе од рада мењачнице. Он је користио овај новац да прошири своју власт и унапреди пословање сајма. Властелинима дуж главних путева којима су трговци стизали на сајмове нудио је феуде у новцу, тј. годишњу плату, у замену за заклетву верности и прихватање прихватање службе која се превасходно састојала у заштити трговаца на путу ка његовим сајмовима.

Сајмови у Шампањи постали су место где су се састајали трговци из Италије и са севера. Италијани су допремали робу из Италије попут тканина, квалитетних мачева и величанствених бојних коња из Ломбардије. Такође су доносили свилене тканине, шећер и зачине које су набављали у Сирији. Људи са далеког севера допремали су крзна, мед и остале производе великих шума. Из Фландрије су стизале фландријске тканине, а из Енглеске драгоцени калај. Ови сајмови су тада били најважније пијаце у западној Европи.

Кнежеви и великаши углавном су непосредно куповали на сајмовима.

Теобалд је имао два сина: Теобалда и Енрикеа, будуће грофове Шампање и краљеве Наваре.

Умро је 8. јула 1253. године у Памплони. Наследио га је син Теобалд.

Породично стабло

Извори

Литература

Спољашње везе 

Рођени 1201.
Умрли 1253.
Владари Наваре
Крсташи
Личности Шестог крсташког рата
Династија Шампања